Дискос — литургический сосуд
 Дискос (хоккейный клуб) — финский хоккейный клуб